Lee Jae-yong peut désigner :
 Lee Jae-yong (né en 1968), homme d’affaires coréen ;
 Lee Jae-yong (né en 1966), réalisateur et scénariste sud-coréen.